Манипури:
 Манипури — народ в Индии, населяющий штат Манипур.
 Манипури — тибето-бирманский язык.
Манипури — письменность, применяемая для языка манипури.
 Манипури — стиль классического индийского танца.